Paris Masters 2022 var en tennisturnering for mænd, der på grund af et sponsorat afvikledes under navnet Rolex Paris Masters, og som blev spillet indendørs på hardcourt-baner i Palais Omnisports de Paris-Bercy i Paris, Frankrig i perioden 31. oktober - 6. november 2022. Det var den 37. udgave af Paris Masters, og den var sæsonens niende og sidste turnering på ATP Tour i kategorien Masters 1000.

Singletitlen blev vundet af Holger Rune, som i finalen besejrede den forsvarende mester, Novak Djokovic, med 3-6, 6-3, 7-5. Rune vandt dermed den første Masters 1000-titel i sin karriere og sin tredje ATP-titel i alt, efter at han tidligere på sæsonen havde vundet sine to første titler ved ATP Tour 250-turneringerne i München og Stockholm, og han blev den yngste vinder af Paris Masters siden Boris Becker i 1986. På vejen til turneringssejren vandt den 19-årige dansker over fem spillere i top 10 på ATP's verdensrangliste: -spillere: Hubert Hurkacz (10), Andrej Rubljov (9), Carlos Alcaraz (1), Félix Auger-Aliassime (8) og Novak Djokovic (7), og i første runde besejrede han Stan Wawrinka efter undervejs at have afværget tre matchbolde. Holger Rune var i finalen ved sin fjerde ATP-turnering i træk, og resultaterne medførte, at han avancerede til 10.-pladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord. Novak Djokovic var i sin ottende Paris Masters-finale, og det var blot anden gang, at han måtte forlade slutkampen i taberens rolle. Det 31. gang, at Djokovic vandt første sæt i en Masters 1000-finale, men det var hand første nederlag efter at have vundet åbningssættet.

Den tidligere top 10-spiller Gilles Simon spillede sin sidste turnering som professionel tennisspiller, og han indledete sin afsked med at besejre Andy Murray med 4-6, 7-5, 6-3 i første runde, og kæmpede derefter i over tre timer i anden runde, inden han havde vundet 7-5, 5-7, 6-4 over Taylor Fritz, hvorved han nåede op på 504 vundne kampe i sin karriere. Det hele sluttede i tredje runde, hvor han tabte til Félix Auger-Aliassime med 1-6, 3-6.

I doubleturneringen sejrede Wesley Koolhof og Neal Skupski, som dermed vandt deres tredje Masters 1000-titel som makkere og deres syvende ATP-titel i alt, siden de i begyndelsen af 2022 indledte deres samarbejde. I finalen vandt Koolhof og Skupski med 7-6(5), 6-4 over Ivan Dodig og Austin Krajicek, som var en en ATP-finale for fjerde uge i træk. Turneringssejren medførte, at Wesley Koolhof og Neal Skupski blev sikre på at slutte sæsonen som det bedste par på ATP's verdensrangliste i double. Og sejren i semifinalen mod Rohan Bopanna og Matwé Middelkoop betød, at Wesley Koolhof overtog førstepladsen på ATP's verdensrangliste i double for første gang i sin karriere, mens Skupski avancerede til andenpladsen. Triumfen i Paris var Koolhofs 14. ATP-titel i double i karrieren, mens Skupski vandt sin 13. doubletitel på ATP Tour.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 5.415.410 og fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 44 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 19. september 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 1 lucky loser fra kvalifikationen (LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Herredoublerækken havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Paris Masters  
 ATP Tour - Results - Paris Masters 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022